El nombre Espen Andersen puede referirse a las siguientes personas:

Espen Andersen (1961-), esquiador noruego de combinada nórdica;
Espen Andersen (1993-), esquiador noruego de combinada nórdica.